Het CCCF-kampioenschap 1946 was het 3e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 23 februari tot en met 13 maart 1946 en werd gespeeld in Costa Rica. Het thuisland won het toernooi voor de tweede keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Costa Rica
Voetbal in 1946
Sportevenement in Costa Rica